Die Superbike-Weltmeisterschaft 2010 war die 23. in der Geschichte der FIM-Superbike-Weltmeisterschaft. Bei 13 Veranstaltungen wurden 26 Rennen ausgetragen.

Punkteverteilung 

In die Wertung kamen alle erzielten Resultate.

Wissenswertes 
 Alle Piloten traten auf Pirelli-Einheitsreifen an.
 Als einzige Neuerung im Kalender fand das Rennen in Losail (Katar) nicht mehr statt.
 In der Saison 2010 ging eine Reihe neuer Fahrer in der WM an den Start. Die prominentesten Neuzugänge waren der Brite James Toseland, Superbike-Weltmeister 2004 und 2007 sowie der australische Supersport-Weltmeister von 2003 Chris Vermeulen, die aus der MotoGP-Klasse wechselten. Auch der Supersport-Weltmeister von 2009, Cal Crutchlow aus Großbritannien, stieg in die Superbike-WM auf.
 Zur Saison 2010 wechselte außerdem der Italiener Davide Tardozzi, der elf Jahre lang Teamchef des Ducati-Werksteams war, als Teammanager ins BMW-Werksteam.
 Ursprünglich wollte das japanische Yoshimura-Suzuki-Team mit Wildcards für seine Piloten Yukio Kagayama und Daisaku Sakai in den Niederlanden antreten. Es musste den Start jedoch wegen der Sperrung eines Großteils des europäischen Luftraums nach dem Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull auf Island kurzfristig absagen.

Rennergebnisse

Teams und Fahrer

Fahrerwertung

Konstrukteurswertung

Verweise

Weblinks 

 Offizielle Webseite der Superbike-Weltmeisterschaft (englisch / italienisch / deutsch)

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2010
2010